Шопоков:

Персоналии 
 Шопоков, Дуйшенкул — Герой Советского Союза.
 Шопокова, Керимбюбю — Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Шопоков — город в Сокулукском районе Чуйской области Киргизии.